Pienisaari kan syfta på följande:

Finland 

 Pienisaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,82, long 27,54),  (0 ha)
 Pienisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,65, long 27,22),  (0 ha)
 Pienisaari (ö i Lappland), Rovaniemi,  (0 ha)
 Pienisaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,67, long 27,98),  (1 ha)
 Pienisaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,87, long 27,78), 
 Pienisaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,11, long 27,79),  (0 ha)
 Pienisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,91, long 28,26),  (0 ha)
 Pienisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,84, long 27,87),  (0 ha)
 Pienisaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,00, long 28,58),  (0 ha)
 Pienisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,93, long 29,01),  (0 ha)
 Pienisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,88, long 29,44),  (2 ha)
 Pienisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,18, long 29,44),  (1 ha)
 Pienisaari, ö i Kotajärvi (sjö i Mäntyharju, Södra Savolax),  
 Pienisaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,19, long 27,55),  (1 ha)
 Pienisaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,25, long 27,47),  (1 ha)
 Pienisaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,22, long 30,16),  (0 ha)
 Pienisaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,48, long 28,97),  (0 ha)
 Pienisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,87, long 29,22),  (1 ha)
 Pienisaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,12, long 25,36),  (1 ha)
 Pienisaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,63, long 29,64),  (3 ha)
 Pienisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,13, long 27,61),  (1 ha)
 Pienisaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,67, long 28,11),  (1 ha)
 Pienisaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn),  (2 ha)
 Pienisaari, ö i sjön Paihmaa,  

Robotskapade Finlandförgreningar